Théraulaz ist ein französischer Familienname, Namensträger sind:
 Alphonse Théraulaz (1840–1921), Schweizer Politiker und Staatsrat
 Yvette Théraulaz (* 1947), Schweizer Schauspielerin und Sängerin